Umezu ist der Familienname folgender Personen:

 Chie Umezu (* 1982), japanische Badmintonspielerin
 Katsuki Umezu (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Kazutoki Umezu (* 1949), japanischer Jazzmusiker und Bandleader (Dr. Umezo Band)
 Kazuo Umezu (* 1936), japanischer Manga-Zeichner
 Umezu Yoshijirō (1882–1949), Oberbefehlshaber der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg